Le Dernier Combat (Kid Galahad) est un film américain de Michael Curtiz sorti en 1937 ;
 Le Dernier Combat est un film français de Luc Besson sorti en 1983 ;
 Le Dernier Combat (Photo Finish) est le  de la série télévisée américaine Prison Break diffusé en 2007 ;
 Le Dernier Combat est le titre québécois du Dernier Rempart (The Last Stand), film américain de Kim Jee-woon sorti en 2013.